Ви́ктор Павле́нко:
 
 Павленко, Виктор Васильевич (1932—2018) — советский и российский актёр. Народный артист Узбекской ССР. 
 Павленко, Виктор Николаевич (род. 1962) — мэр Архангельска.